Constantin est un nom propre.

Prénom ou patronyme 
Venant du latin Constantinus, nom d'homme dérivé de Constantius, lui-même tiré du surnom romain Constans qui signifie ferme, résolu, Constantin est la forme française de ce nom romain masculin. Il a pour variantes masculines Constantino, Costantino, Konstantin et Tino et pour formes féminines Constantina et .

Constantin est aussi un nom de famille.

Variantes linguistiques 

 bulgare: Константин (Konstantin)
 espagnol: Constantino
 français: Constantin
 grec moderne: Κωνσταντίνος (Kōnstantinos)
 italien: Costantino
 latin: Constantinus

Saints chrétiens 
Voir

Ecclésiastiques 
 Constantin (fin du ), moine du Mont-Cassin en Italie, auteur d'ouvrage(s) de médecine
 Constantin, pape
 Constantin II, antipape
 Constantin de Laodicée, Clavis Patrum Græcorum 7107-7108
 Constantin Ier de Constantinople
 Constantin II de Constantinople
 Constantin III Lichoudès
 Constantin IV Chliarénos
 Constantin V de Constantinople
 Constantin VI de Constantinople (1860-1930), patriarche

Empereurs romains

Rome antique 
 Constantin I (272-337), empereur romain. À son sujet, voir aussi : 
 Arc de Constantin, 
 Basilique de Maxence et Constantin, 
 Colonne de Constantin, 
 Donation de Constantin,
 Thermes de Constantin (Arles) 
 Constantinople
 Hélène (mère de Constantin)
 Constantin II (316-340), empereur romain
 Constantin III (début du ), usurpateur romain père de Constant

Byzance et Constantinople 
 Tibère II Constantin (540-582) ;
 Constantin III, empereur byzantin, mort en 641 ;
 Constantin IV  (652- 685), empereur byzantin ;
 Constantin V (718-775), empereur byzantin ;
 Constantin VI (771-800), empereur byzantin, contemporain de Charlemagne ;
 Constantin (v 800-?), fils aîné de l'empereur byzantin Léon V l'Arménien ;
 Constantin (v 831-v 835),  prince et un coempereur de l'Empire byzantin ;
 Constantin (fils de Basile ) (859-879) ;
 Constantin Lécapène (912-964), détrôné ;
 Constantin VII Porphyrogénète (905-959), empereur byzantin ;
 Constantin VIII (empereur byzantin) (961-1028) ;
 Constantin IX (1000-1055), empereur byzantin ;
 Constantin X, mort en 1067, empereur byzantin ;
 Constantin XI Paléologue (1405-1453), dernier empereur byzantin.

Autres souverains et princes

Bretagne insulaire 
 Constantin III de Bretagne (légendaire)

Grèce 
 Constantin I, roi des Hellènes (c'est-à-dire roi de la Grèce moderne, parfois appelé Constantin XII)
 Constantin II, roi des Hellènes

Écosse 
 Constantin de Strathclyde  (c.600)
 Constantin , roi d'Écosse
 Constantin II, roi d'Écosse
 Constantin III, roi d'Écosse

Scots 
 Constantin des Pictes, mort en 820, roi des scots

Arménie, Moldavie et Valachie 

 Constantin V d'Arménie († 1362), roi d'Arménie
 Constantin Cantemir (1630-1693), prince de Moldavie
 Constantin Ier Şerban Basarab († 1685), prince de Valachie
 Constantin II Brâncoveanu (1664-1714), prince de Valachie

Russie 
 Constantin Vladimirski, mort en 1219
 Constantin, grand-duc, frère du tsar Nicolas I

Autres personnalités portant ce prénom 
 Charles-Constantin de Vienne (901-962)
 Constantin l'Africain, médecin du Moyen Âge
 Constantin, personnage d'une légende albanaise

Autres personnalités portant ce nom de famille 
 Agafia Constantin (1955-), kayakiste roumaine
 Auguste-Aristide-Fernand Constantin (1824–1895), artiste peintre et graveur français
 Baptiste Constantin (1994-), coureur cycliste français
 Charles Constantin (1835-1891), chef d'orchestre et compositeur français
 Christian Constantin (1957-), architecte suisse
 Cyril Constantin (1904-1995), artiste peintre français
 Daniel Constantin (1940-), énarque
 Daniel Constantin (1978-), homme politique roumain
 Denis Constantin (1980-), joueur mauricien de badminton
 Jean Constantin (1923-1997), auteur-compositeur-interprète de chansons
  (1927-2010), comédien roumain
 Jean-Antoine Constantin (1756-1844), peintre et directeur de l'école de dessin d'Aix-en-Provence
 Marceau Constantin (1918-), artiste peintre français
 Mariana Constantin (1960-), gymnaste artistique roumaine
 Maurice Constantin-Weyer (1881-1964), écrivain franco-canadien
 Michel Constantin (1924-2003), acteur
 Olivier Constantin (1953-), chanteur, fils de Jean Constantin
 Philippe Constantin (1944-1996), fondateur de la branche française de Virgin Records, le Prix Constantin a été créé en son honneur
 Robert Constantin (ca 1530-1605), médecin, helléniste, lexicographe et professeur français

Divers 
 Constantin, sculpture équestre de l'artiste italien Gian Lorenzo Bernini, située au Vatican
 Vacheron Constantin, la plus ancienne manufacture horlogère au monde
 Aéroport Constantin-le-Grand de Niš, en Serbie
 Géant Constantin (Julius Koch), géant du

Références

Voir aussi 
 
 , 2 paroisses du Portugal

cs:Konstantin
fi:Konstantinus
hr:Konstantin
ku:Konstantin